Příjmení Palacios nese více různých osobností:

 Alexander Palacios (* 1982) – německý fotograf
 Ever Palacios (* 1969) – kolumbijský fotbalista
 Wilson Palacios (* 1984) – honduraský fotbalista